Spojení písmene M a číslice 103 může mít různé významy:

 Messier 103 – objekt Messierova katalogu, otevřená hvězdokupa
 M103 (tank) – americký těžký tank